Китто:
 Китто, Станислав Эдуардович  (род. 1972) — эстонский футболист, центральный защитник и полузащитник 
 Китто, Хамфри Дейви Финдли (1897—1982) — британский эллинист, специалист по классической древнегреческой литературе.